Раина может означать:
 женское имя Раина;
 синоним слова Тополь;
 фамилия.

Фамилия 
 Раина, Андрей Иванович (1906—1973) — деятель советских спецслужб, полковник.